Pousada puede referirse a:

Toponimia 

 Pousada (Ames), aldea española de la parroquia de Ames, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pousada (Arzúa), aldea española de la parroquia de Pantiñobre, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
Pousada (Baleira), parroquia civil española del municipio de Baleira, provincia de Lugo, Galicia.
Pousada (Baralla), parroquia civil española del municipio de Baralla, provincia de Lugo, Galicia.
 Pousada (Boimorto), localidad española de la parroquia de Mercurín, del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pousada (Boqueijón), parroquia civil española del municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pousada (Braga), freguesia portuguesa del concelho y distrito de Braga. 
 Pousada (Brión), localidad española de la parroquia de Viceso, del municipio de Brión, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pousada (La Peroja), localidad española de la parroquia de Graices, del municipio de La Peroja, provincia de Orense, Galicia.
 Pousada (Lousame), localidad española de la parroquia de Tállara, del municipio de Lousame, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pousada (Mabegondo), localidad española de la parroquia de Mabegondo, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
Pousada (Pastoriza), parroquia civil española del municipio de Pastoriza, provincia de Lugo, Galicia.
 Pousada (Sobrado), parroquia civil española del municipio de Sobrado, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pousada (Viones), aldea española de la parroquia de Viones, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pousada de Saramagos, freguesia portuguesa del concelho de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga.

Otros 

 Pousada, nombre alternativo con el que es conocido una cadena portuguesa de hoteles de lujo.